Paracuru kan syfta på:

Brasilien 

 Paracuru (kommun), Ceará, 
 Paracuru (ort), Ceará,